Pinofranqueado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pinofranqueado (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Pinofranqueado (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar